Дженнифер Чиенг (родилась 29 апреля 1986 года) — боксёр американского происхождения и боец смешанных единоборств, представляющая Федеративные Штаты Микронезии в спорте. Она участвовала в летних Олимпийских играх 2016 года в соревнованиях по боксу среди женщин в лёгком весе, в которых она была выбита в 16 раунде Микаэлой Майер. Она была знаменосцем своей страны на Параде наций.

Карьера в ММА

Bellator MMA 
Чиенг дебютировала в профессиональном ММА 13 октября на Bellator 208, одержав победу техническим нокаутом над Джессикой Руис.

Invicta FC 
17 сентября 2020 года Чиенг дебютировала в организации Invicta FC в бою против Хелен Перальта, Дженнифер проиграла единогласным решением судей.

Статистика в ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 1-1
| Хелен Перальта
| Единогласное решение
| Invicta FC 42: Cummins vs. Zappitella
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Канзас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джессика Руис
| Технический нокаут (удары)
| Bellator 208
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:22
| Нью-Йорк, США
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Олимпийских игр
 Профиль на сайте Sherdog
 Профиль на сайте boxrec.com
 Профиль на сайте Invicta FC
 Профиль на сайте tapology.com
 Статистка боев по ММА на сайте mixedmartialarts.com

Боксёры США
Женщины-боксёры
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры 2010-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Бойцы смешанных единоборств США